Palisades kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 The Palisades, Antarktis, bergskedja,

Jamaica 

 The Palisadoes, landtunga, Kingston,

USA 

 Palisades (ort), Texas, Randall County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar